Feldhockey-Bundesliga 2017/18 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2017/18 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2017/18 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2017/18